Zofia Anna Czarnkowska (1660-1701) – żona kasztelana poznańskiego Jana Karola Opalińskiego
 Zofia Opalińska (ok. 1620-1657) – żona hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego